podskarbi wielki koronny
 podskarbi wielki litewski
 podskarbi nadworny koronny
 podskarbi nadworny litewski
 podskarbi ziemski litewski
 podskarbi ziem pruskich
 podskarbi Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego
osoby o nazwisku Podskarbi:

 Adam Podskarbi – polski pianista
Maria Podskarbi-Hebisz (ur. 1951) – polska rzeźbiarka

Urzędy staropolskie